Vete puede referirse a:

 Vete, canción del grupo chileno Lucybell.
 Vete, canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny.